Турнье́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Турнье, Лионель (; род. 1967) — французский кёрлингист.
 Турнье, Марсель (; 1879—1951) — французский арфист, композитор, музыкальный педагог.
 Ле Турнье, Матиас (; род. 1995) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Турнье, Мишель (; 1924—2016) — французский писатель, лауреат Гонкуровской премии.
 Турнье, Моник ({{lang-fr|Monique Tournier) — французская кёрлингистка.
 Турнье, Николя (; 1590—1639) — французский живописец школы Караваджо.
 Турнье, Эдуар (; 1831—1899) — французский филолог-классик.